Список станцій Українських залізниць

О